Sainte Claire désigne plusieurs saintes chrétiennes :

 Claire de Remiremont (), ou Clarisse ou Cécile ou Sigeberge, abbesse de Remiremont dans les Vosges ; fêtée localement le 12 août.
 Claire d'Assise (° 1194 - † 1253), fondatrice de l'Ordre des pauvres dames (Clarisses) ; fêtée le 11 août.
 Sainte Claire de Montefalco, 1268-1308, religieuse mystique, fêtée le 17 août.
 Bienheureuse Claire Argolanti, morte en 1346, pénitente et recluse, fêtée le 10 février.
 Sainte Claire Gambacorti, morte en 1420, moniale à Pise, fêtée le 17 avril.
 Claire de la Conception (1902-1973), religieuse catholique espagnole, vénérable, fêtée le 22 janvier.

Voir aussi 
 .

Références